Незалежна асоціація українських колекторських агентств (НАУКА)

До складу асоціації входять колекторські компанії: «X-point», «ФАСП» (Україна), «УкрФінанси», «Бізнес Безпека», «Зеніт Коллекшн Груп», «Авеста-Україна», «Creditexpress», «Дельта М», «Ультімо», «Український центр грошових вимог».

Основним завданням діяльності асоціації є взаємодія з державними органами для розробки нових законопроєктів, що сприяють підтримці і розвитку колекторського ринку в Україні, нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку, а також впровадження галузевих документів, що регламентують колекторську діяльність. 

Президентом асоціації її співзасновники обрали Романа Кривошеєва, який є генеральним директором колекторської компанії «Ікспоінт».

Виноски

Посилання 
 https://web.archive.org/web/20160304135444/http://www.golosua.com/ekonomika/2009/04/10/ukrayinski-kolektori-obyednalisya-v-asociaciyu/

Кредит